Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» — муниципальное образование (сельское поселение) в Мещовском районе Калужской области.

Административный центр — посёлок при станции Кудринская.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения включено 35 населенных пунктов:

Достопримечательности 
На северной окраине деревни Серенск расположено городище «Серенск» — памятник археологии федерального значения.

Примечания 

Муниципальные образования Мещовского района
Сельские поселения Калужской области